Владимир Варенцов:
 Варенцов, Владимир Васильевич (1948—2011) — актёр Томского театра драмы, народный артист России (2001).
 Варенцов, Владимир Семёнович  (1900—1972) — советский горный инженер.